Godless (« sans dieu(x) » en français) peut désigner :
 Godless () est un film bulgare réalisé par Ralitza Petrova, sorti en 2016
 Godless est une série télévisée américaine de Scott Frank, diffusée en 2017